program usługowy (informatyka) – komputerowy program narzędziowy, element oprogramowania narzędziowego
 program usługowy (infrastruktura) – koncepcja i termin określający komponowanie i organizację powiązanego funkcjonalnie obszaru przestrzeni publicznej